Huish ist der Name folgender Orte:

 Huish (North Devon), Dorf in North Devon, Devon, England
 Huish (Torridge), Dorf in Torridge, Devon, England
 Huish (Wiltshire), Dorf in Wiltshire (Unitary Authority), Wiltshire, England
 Huish Champflower, Dorf in West Somerset, Somerset, England 
 Huish Episcopi, Dorf in South Somerset, Somerset, England
 Huish Park, Fußballstadion in Yeovil, Somerset, England
 North Huish, Dorf in South Hams, Devon, England
 South Huish, Dorf in South Hams, Devon, England

Huish ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Huish, ein ehemaliger US-amerikanischer Bogenschütze und zweifacher Olympiasieger